Un an peut désigner :
Un an, le roman de Jean Echenoz paru en 1997.
Un an, le film de Laurent Boulanger, adapté du roman, et sorti en 2006.